Hatmi oder al-Hatmi ist der Nachname von:
 Ahmed al-Hatmi, omanischer Sportschütze
 Hajj Hatmi, Premierminister der Rif-Republik
 Qasim Matar Ali al-Hatmi (* 1990), omanischer Fußballschiedsrichter